Por Lerna pode estar à procura de:
 Hidra de Lerna
 Lerna (Illinois)

Desambiguação